Saphira, personnage biblique, épouse d'Ananias.
 Les Éditions Saphira est un éditeur de bandes dessinées coréennes (manhwa).
 Saphira est le nom de la dragonne d'Eragon dans la trilogie fantasy de L'Héritage.